Görz, Gorizia oder Gorica (slow. gorica ‚Hügel‘) ist der Name von:

 Gorizia, Stadt in der Region Friaul-Julisch Venetien 
 Provinz Gorizia ehemalige Provinz in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Grafschaft Görz, Herrschaftsgebiet der Grafen von Görz und ein späteres österreichische Kronland
 Auf der Görz, Niederterrasse mit antiken Siedlungsspuren bei Feistritz/Drau

Gorica heißen:
 Nova Gorica (‚Neu-Görz‘), Nachbarstadt Gorizias in der Region Primorska, Slowenien
 Gorica (Čukarica), Dorf in der Gemeinde Čukarica in Belgrad, Serbien
 Gorica (Bosnien und Herzegowina), Dorf in der Gemeinde Grude in Bosnien-Herzegowina
 Gorica (Puconci), Dorf in der Gemeinde Puconci in Slowenien (ungarisch Halmosfő, deutsch Goritz) 
 Velika Gorica, Stadt in Kroatien
 ein Stadtteil von Sarajevo
 Gorica (Albanien), Ort in der Gemeinde Pustec

Görz ist der Name folgender Personen:
 Grafen von Görz(-Tirol), Adelsgeschlecht, siehe Meinhardiner
 Adolf Görz (1857–1900), Kaufmann
 Günther Görz (* 1947), deutscher Informatiker
 Hermann Görz (1861–1930), deutscher Elektrotechniker und Unternehmer
 Joseph Görz (1810–1900), Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags
 Richard Görz (1811–1880), deutscher Architekt und Hofbaurat des 19. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Goerz, Görtz, Goertz